Colas Duflo, né le 19 mars 1968 à Paris, fils du mathématicien Michel Duflo et du médecin pédiatre Violaine Duflo, est un professeur de littérature française et d'histoire des idées du XVIIIe siècle à l'Université Paris Nanterre. Il est l'aîné de sa fratrie, composé de Esther Duflo et Annie Duflo.

Biographie

Étude et parcours professionnel 
Colas Duflo commence ses études supérieures en 1989 à l'École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud dans la section philosophie. Il continuera ensuite un Diplôme d'études approfondies sous la direction de M. Magnard (Paris IV-Sorbonne) ou son sujet du mémoire portera sur « Bernardin de Saint-Pierre et la finalité généralisée ». Il entre en 1992 à l'agrégation externe de philosophie, avant d'entamer sa thèse de doctorant sur le sujet « Le Jeu, une approche philosophique » qu'il effectuera sous la direction de André Tosel (université de Franche-Comté) et qui sera reçu avec les félicitations du jury. Il sera habilité en 2002 à diriger des recherches sous le garant Pierre-François Moreau sur l'« Études sur Diderot et sur le XVIIIe siècle ».

En 1996, il sera élu maître de Conférences en philosophie à l'Université de Picardie-Jules Verne (Amiens), puis en 2005, professeur de littérature française dans la même université avant d'être élu professeur de littérature française à l'Université Paris Nanterre en 2013. En 2022, il est devenu, de janvier à septembre, directeur de l'UFR Philosophie, Information-Communication, Langage, Littérature, Arts du Spectacle (PHILLIA) et sera jusqu'en 2027 membre de l'institut Universitaire de France.

Présentation thématique de ses recherches 
Les travaux actuels de Colas Duflo portent sur l’histoire de la littérature et de la philosophie du XVIIIe siècle, particulièrement sur Diderot, sur Bernardin de Saint-Pierre et sur les formes de présence de la philosophie dans le roman des Lumières.

Travaux sur Diderot 
L’essentiel de ses travaux sur Diderot est rassemblé dans deux livres : 

 Diderot philosophe, dans lequel il commente les œuvres "la Lettre sur les aveugles", "les Pensées sur l'interprétation de la nature" et "le Rêve de d’Alembert" dans leur ensemble afin d'en faire ressortir la logique théorique utilisée par Diderot, souvent considéré comme souvent décousu et désordonné.
 Diderot. Du matérialisme à la politique, faisant suite au livre précédent, cet ouvrage est constitué de plusieurs essais portant sur la cohérence non systémique de Diderot en trois parties regroupant l'explicitation de sa philosophie matérialiste, son anthropologie politique dans ses textes et ses pensées vis-à-vis du sens des Lumières.

Il a également dirigé un certain nombre d’entreprises collectives autour de Diderot : 

 Lumière, matérialisme, morale : Autour de Diderot.
 Diderot et le roman de la revue Littérature.

Travaux sur Bernardin de Saint-Pierre 
Ses travaux sur Bernardin de Saint-Pierre ont donné lieu à deux études de ses textes majeurs :  

 Études de la nature dans Bernardin de Saint-Pierre.
 Paul et Virginie .

Travaux sur le roman et la philosophie 
Aujourd'hui, ses recherches portent sur le lien entre roman et philosophie au XVIIIe siècle. Il étudie alors la place de la philosophie dans les romans de ce siècle, notamment la question de la philosophie morale et philosophie politique. Ses recherches abouties à deux livres :

 Les Aventures de Sophie, cet essai vise à présenter le mélange de la philosophie et le roman en roman philosophique à travers de plusieurs romans tel que "la Nouvelle Héloïse" de Rousseau, "Candide" de Voltaire ou encore "Jacques le Fataliste" de Diderot. Cela permet de montrer comme la philosophie a permis au roman de se renouveler en offrant des scénarios explorant ou servant à expliquer des problèmes philosophiques, et comment la philosophie a pu utiliser ces romans afin de toucher un plus large publique à cette époque et d'exposer d'une nouvelle manière leur philosophie, ou les critiquer. Ce livre étudie alors les questions posées par ce mélange entre les réflexions philosophiques et ce genre littéraire.
 Philosophie des pornographes, dans ce livre, dans la lignée du précédant ouvrage, se concentre sur les éléments philosophiques présents dans la littérature libertine et clandestine durant le XVIIIe siècle. Ce livre étudie comment les œuvres abordent les thèmes philosophiques de la morale, du plaisir et de la religion, comme "Les Bijoux Indiscrets" de Diderot, faisant référence à l'"Essai sur le plaisir" de Piron, et comment ils se mêlent au récit. Il met en valeur la place de ses œuvres dans la diffusion des idées philosophiques.

Et également à plusieurs ouvrages collectifs et numéros de revue sur ce sujet: 

 Fictions de la pensée, pensées de la fiction : roman et philosophie aux XVIIe et XVIIIe siècles
 Sade : roman et philosophie 
 l’Histoire de Jenni dans les Cahiers Voltaire
 Écrire la philosophie au XVIIIe siècle
 Rousseau et le roman

Travaux sur le jeu 
Colas Duflo a aussi réalisé diverse travaux sur le jeu et sa place dans la philosophie, utilisant le jeu afin de pouvoir étudier et réfléchir sur les pratiques humaines concrètes. Il a donc considérer "le jeu comme bon sujet d'étude et objet philosophique à part entière". On retrouve alors parmi ses travaux : 

 Le Jeu: De Pascal à Schiller. Sortie en 1997, ce livre vise à étudier comment le concept de jeu et des réflexions autour de celui-ci on évoluer et plaçant le moment où le jeu est passer d'une activité mineur à un concept important en philosophie entre le XVIIe et XVIIIe siècles. Il montre cette évolution notamment avec les penseurs comme Pascal, Leibniz et Schiller, qui montre un véritable changement social, qui va amener a voir le jeu comme un phénomène de société à pensée, d'épistémologie, conduisant à l'intérêt scientifique des jeux notamment par Leibniz qui s'en servira à des fins scientifiques, et d'anthropologie.
 Jouer et philosopher, cette œuvre vise à étudier les questions posées par le jeu en s'appuyant sur les travaux de divers historiens, psychologues et littéraires.
 Approche philosophique du jeu , qui fut la thèse en doctorat de philosophie de Colas Duflo, dans laquelle il étudie les travaux des ludologues tels que Caillois, Huizinga et Henriot avant de définir le jeu ainsi : "un jeu est l'invention d'une liberté par et dans une légalité. Cette liberté ludique spécifique, comme liberté qui existe et agit toujours par et dans la règle, nous la nommons "légaliberté".
 Le jeu, invention d’une liberté dans et par une légalité, présente l'interview que Pierre-Olivier Monteil à réaliser avec Colas Duflo en 1998 et portant sur les ouvrages de Duflo sur le jeu, dans lequel il explique ce qui l'a amener à étudier ce sujet et le résultat de ses études dessus.

Animation scientifique, direction de programme et de recherche 
Colas Duflo a créé et est responsable de l’équipe Litt&Phi (littérature et philosophie) depuis 2013, au sein du CSLF, Centre des Sciences de la Langue Française au sein de l'université Paris Nanterre. Cette équipe, constituée d'enseignants-chercheurs spécialistes du XVIIIe siècle, étudie la relation entre littérature et philosophie.

Depuis 2013, il est co-directeur avec Jean Paul Sermain de trois collections chez Honoré Champion : « L’Âge des Lumières », « Les Dix-huitièmes siècles » (avec Antony McKenna) et « Tournant des Lumières ». Puis en 2022, il a créé et dirigé d’une nouvelle collection « Champion – commentaires ».

Il est membre du comité de rédaction chargé de remettre en route la revue Littérales depuis 2016, il en devient le directeur et un numéro par an sort depuis 2019.

Colas Duflo a créé, et été directeur pédagogique du Mooc : « Dix-huitième siècle : le combat des Lumières ». Cette formation porte sur l’histoire de la littérature et des idées du 18e siècle français sur une durée de six semaines de cours diffusé de 2019 à 2021.

Bibliographie

Œuvres 

 
 
 
 Honoré Champion, « Travaux de philosophie »

Direction d'ouvrage et de numéros de revue 

 Coralie Bournonville et Colas Duflo (éds.), Rousseau et le roman, Paris, Classiques Garnier, 2012, 244 p.
 Colas Duflo (dir.), Fictions de la pensée, pensées de la fiction. Roman et philosophie aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris-Quebec, Hermann - éditions du CIERL, 2013, 316 p.
 Direction du numéro sur La Nature de la revue Dix-Huitième siècle [archive], n° 45, 2013, 840 p.
 Direction du numéro consacré à Diderot et le roman de la revue Littérature, n° 171, septembre 2013, 128 p
 Coralie Bournonville, Colas Duflo, Audrey Faulot et Sergine Pelvilain (dir.), Prévost et les débats d’idées de son temps, Louvain-Paris-Bristol, Peeters, 2015, 238 p.
 Direction du dossier « Écrire la philosophie au XVIIIe siècle » des Archives de Philosophie, n° 78, 2015, p. 395-472.
 Direction du dossier sur l’Histoire de Jenni dans les Cahiers Voltaire, n° 14, 2015, p. 9-110
 Dossier « Diderot et la morale » (dir. C. Duflo et Luis Manuel A. V. Bernardo) in Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias (II Série) vol. 34 – 2015, p. 11-193.
 Colas Duflo (dir.), Lumières, matérialisme et morale. Autour de Diderot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, 312 p.
 Co-direction, avec Fabrice Moulin, du dossier « Sade : roman et philosophie », Littérales, n° 46, 2019, p. 3-148.
 Co-direction, avec Fabrice Moulin, du dossier « Sade : roman et philosophie », Littérales, n° 46, 2019, p. 3-148.

Autres œuvres et participations 
Colas Duflo a rédigé des articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Il a notamment écrit plusieurs articles pour Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie et participer à l'édition de dossier critique dans Édition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie  notamment un dossier transversal consacré au « Jeux et vocabulaire du jeu dans l'Encyclopédie » avec Thierry Depaulis.

Duflo a participé à plusieurs ouvrages collectifs comme l'écriture d'une vingtaine d'articles pour le Grand dictionnaire Larousse de la philosophie de 2003. Il a également participé dans Diderot et la question de la forme avec un chapitre portant sur « La nature ne fait rien d’incorrect. Forme artistique et forme naturelle chez Diderot », en 1999.

Notes et références 

Naissance en mars 1968
Médecin français du XXIe siècle
Pédiatre français